Сандерсвил има више значења:
 Сандерсвил (Џорџија)
 Сандерсвил (Мисисипи)